Depths (album), album de Oceano
 Depths (album de Windy & Carl)